Eine Porzellansammlung ist eine spezielle Ausstellung von Porzellangegenständen.

Museen für solche Sammlungen sind
 die Porzellansammlung in Dresden,
 die Großherzoglich-Hessische Porzellansammlung in Darmstadt,
 die Sammlung Ludwig Bamberg.